Das WTT Contender Muscat 2022 war das erste Turnier der WTT Series 2022 im Tischtennis. Es fand vom 27. Februar bis 5. März 2022 im omanischen Maskat statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 WTT Contender Muscat 2022 auf der Website der ITTF (abgerufen am 4. März 2022)
 Offizielle Website (abgerufen am 4. März 2022)

Tischtennisveranstaltung 2022
Tischtenniswettbewerb in Oman
Sportveranstaltung in Maskat